А́нна Влади́мировна Блинко́ва () — российская теннисистка. Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2020); победительница двух турниров WTA (из них один в одиночном разряде); бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2015).

Биография 
Родители — Владимир и Елена. В подростковом возрасте также серьезно увлекалась шахматами. Говорит на четырёх языках (русский, словацкий, французский и английский). Любимое покрытие — хард. Тренер — Ксавье Пюжо, до этого тренерами были Владимир Платеник, Тома Друэ, Мислав Хизак, Иво Клец.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Блинкова обратила на себя внимание ещё на юниорском этапе карьеры. На этом уровне она смогла выиграть девять одиночных и восемь парных титулов на турнирах разных возрастных категорий под эгидой ITF. В 2015 году она сыграла в финале юниорского Уимблдона, где проиграла соотечественнице Софье Жук — 5:7, 4:6. В августе того же года Блинкова достигла третьего места в юниорском рейтинге.

Первое выступление Блинковой на взрослых соревнованиях пришлось на февраль 2015 года и с ходу она смогла выиграть парный титул. В ноябре она дебютировала в 2015 году на турнире младшей серии WTA 125 — в Лиможе, где прошла два раунда квалификации и в первом круге проиграла немке Анна-Лене Фридзам — 3:6, 6:2, 3:6. В январе 2016 года она выиграла первый взрослый турнир в одиночках на 10-тысячнике из цикла ITF в Германии (также выиграла там титул в парах). В апреле состоялось её первое выступление в основной сетке в рамках WTA-тура, благодаря получению уайлд-кард на турнир в Рабате. В первом матче на таком уровне она, взяв за два сета шесть геймов, проиграла Тимее Бачински из Швейцарии. В августе ей покорился 25-тысячник ITF в Бельгии, а в октябре на Кубке Кремля в Москве Блинкова выиграла первый матч в основном туре, переиграв в первом раунде латвийскую теннисистку Анастасию Севастову. Но затем перед матчем второго раунда с хорваткой Аной Конюх снялась из-за травмы подколенного сухожилия. Под конец года россиянка выиграл парный приз 50-тысячника из цикла ITF в Анкаре (с Лидией Морозовой и вошла в топ-200 одиночного рейтинга.

Благодаря рейтингу, в 2017 году Блинкова получило право участвовать в квалификациях на турниры Большого шлема и уже с первой своей попытки смогла пройти три раунда отбора на Открытый чемпионат Австралии. Пройдя квалификацию, в первом круге она обыграла румынку Монику Никулеску (6:2, 4:6, 6:4), а во втором круге уступила пятой сеянной Каролине Плишковой (0:6, 2:6). В феврале Блинкова получила вызов в сборную Россию и дебютировала в Кубке Федерации в матче II Мировой группы против сборной Тайваня (4:1). Во второй одиночной встрече она проиграла Чжан Кайчжэнь (3:6, 5:7); в паре с Анной Калинской выиграла у Сюй Цзинвэнь и Чжань Цзиньвэй (6:3, 7:5).

На Ролан Гаррос Блинкова попасть не смогла, проиграв в финальном раунде квалификации Маркете Вондроушовой. В июне ей удалось выиграть парный приз 100-тысячника из цикла ITF в Илкли в партнёрстве с Аллой Кудрявцевой. На Уимблдонском турнире Блинкова смогла успешно пройти три раунда квалификации и в первом раунде сыграла против Еленой Весниной, которой она проиграла, сумев взять один сет. На Открытый чемпионат США Блинкова также смогла попасть, преодолев отборочные раунды. Таким образом, ей удалось попасть через квалификацию на три из четырёх турниров Большого шлема. В первом раунде, как и на Уимблдоне, она уступила Весниной. В сентябре в альянсе с Вероникой Кудерметовой она выиграла парный трофей 100-тысячника ITF в Санкт-Петербурге.

2018—2019 (попадание в топ-100 и первый парный титул WTA) 

В январе 2018 года Блинкова вновь прошла квалификацию на Открытый чемпионат Австралии, но проиграла в первом раунде Бернарде Пере из США. В феврале ей удалось на Премьер турнире Дохе (куда она также отбиралась через квалификацию) в первом раунде выиграть, наконец, у Весниной, а затем победить Кристину Младенович и попасть в третий раунд. В марте россиянка играла на более младшей серии турниров цикла ITF и смогла взять парный титул на 60-тысячнике Чжухае в дуэте с Лесли Керхов, а затем выиграла 60-тысячник в Круасси-Бобур (Франция) уже в одиночном разряде. В начале мая Блинкова смогла выиграть первый парный титул в карьере на турнирах WTA-тура. Случилось это событие на соревнованиях в Рабате, где она играла в команде с Йоаной Ралукой Олару.

В июле 2018 года Блинкова смогла выиграть первый матч в основе Уимблдонского турнира и вышла во второй раунд. В августе она дебютировала в топ-100 мирового одиночного рейтинга. В октябре она смогла победить в парах на 80-тысячнике из цикла ITF в Пуатье совместно с Александрой Пановой. По итогам сезона ей удалось закрепиться в топ-100 одиночного и парного рейтинга.

Первую часть сезона 2019 года Блинкова проводила на турнирах WTA, но не могла преодолеть первого и второго раунда. В парном разряде в феврале она смогла добраться до финала турнира в Хуахине в альянсе с китаянкой Ван Яфань, а в апреле вместе с грузинкой Оксаной Калашниковой дошла до парного полуфинала Премьер-турнира в Штутгарте. Из-за неудач в начале сезона Блинкова покинула топ-100 и стала выступать весной на турнирах из цикла ITF. В мае она выиграла три парных титула подряд: на 60-тысячние в Висбадене с Яниной Викмайер, на 80-тысячнике в Кань-сюр-Мере и 100-тысячнике в Трнаве с Ксенией Кнолл. В Трнаве она также вышла в финал в одиночном разряде.

Набрав неплохую форму на турнирах младшей серии, Блинкова отправилась играть квалификационные раунды на попадание в основную сетку на Открытый чемпионат Франции и успешно прошла три раунда отбора. В основной сетке она в первом круге обыграла соотечественницу Маргариту Гаспарян (6:3, 4:6, 8:6), во втором круге сенсационно обыграла француженку Каролин Гарсию (1:6, 6:4, 6:4). В дебютном третьем круге на Больших шлемах она в трёх сетах проиграла американке Мэдисон Киз. Выступление в Париже позволило россиянке вернуться в первую сотню рейтинга. На Уимблдоне Блинкова проиграла в финале квалификации и не попала в одиночную сетку турнира, зато сыграла в парном разряде с Ван Яфань и вышла в третий раунд.

В августе 2019 года Блинкова впервые смогла достичь четвертьфинала в одиночном разряде в рамках WTA-тура. Она, начав с квалификации, смогла доиграть до этой стадии на новом турнире в Нью-Йорке. На Открытом чемпионате США в первом раунде ей досталась первая ракетка мира Наоми Осака и Блинкова проиграла в трёх сетах. После вылета с последнего в сезоне Большого шлема Блинкова выступила на турнире младшей серии WTA 125 в Нью-Хейвене (США). Ей удалось выиграть титул в одиночках, обыграв в финале Усве Майтане Арконаду, а также титул в парах совместно с Оксаной Калашниковой. В сентябре Блинкова впервые дошла до одиночного полуфинала WTA на турнире в Гуанчжоу, где проиграла победительнице того турнира, американке Софии Кенин в трёх сетах. В октябре она прошла в ещё один полуфинал на турнире в Люксембурге, проиграв там итоговой чемпионке Елене Остапенко. Результаты, добытые осенью, позволили Блинковой финишировать на 59-м месте одиночного рейтинга по итогам сезона.

2020—2022 
В первом для себя матче сезона 2020 года на турнире в Шэньчжэне Блинкова впервые в карьере смогла выиграть у представительницы топ-10, когда переиграла в первом раунде № 8 в мире Белинду Бенчич. На Открытом чемпионате Австралии она завершила выступления во втором раунде. В феврале Анна поднялась на самое высокое в карьере — 54-е место одиночного рейтинга. Первым заметным результатом после перерыва в сезоне стал выход в полуфинал Открытого чемпионата США в парном разряде в альянсе с Вероникой Кудерметовой. Осенью, начав с квалификации, Блинкова смогла доиграть до третьего раунда турнира серии Премьер 5 в Риме.

В январе 2021 года Блинкова совместно с Анастасией Потаповой вышла в парный финал турнира в Мельбурне. На Уимблдонском турнире впервые в сезоне она смогла преодолеть первый раунд Большого шлема, в котором она проиграла итоговой чемпионке того турнира Эшли Барти.

В октябре 2022 года завоевала первый одиночный титул WTA в карьере, победив в финале турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния) итальянку Ясмине Паолини со счётом 6:2, 3:6, 6:2.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (11)

Победы (4) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (7)

Финалы турниров WTA в парном разряде (4)

Победы (1)

Поражения (3)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (12)

Победы (12)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 21 января 2022 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты России